Институт высших исследований может означать:

 Институт высших исследований (Принстон) (IAS) — научно-исследовательский институт в Принстоне, штат Нью-Джерси, США.
 Институт высших исследований (Дублин) (DIAS) — научно-исследовательский институт в Дублине, Ирландия.
 Институт высших научных исследований (IHÉS) — физико-математический научно-исследовательский в предместьях Парижа, Франция.